William Hall « Billy » Bush (né le ), présentateur de radio et de télévision américain, neveu de George H. W. Bush ;
 Billy Bush, producteur de disques et musicien ;
 Billy « Green » Bush pseudonyme de William Warren Bush (né le ), acteur américain ;
 William « Billy » Kingita Te Pohe Bush, né le  à Napier (Nouvelle-Zélande), ancien joueur de rugby à XV.